Острилово — название населённых пунктов в России:

 Острилово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Острилово — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Острилово — деревня в Кимрском районе Тверской области.